Impa puede referirse a:

 Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina, una fábrica metalúrgica (de aluminio) argentina recuperada por sus trabajadores. Está en Buenos Aires, en el barrio de Almagro.
 Instituto de Matemática Pura e Aplicada, instituto de investigación brasileño; 
 Impa, un personaje de la serie de videojuegos La leyenda de Zelda;

Siglas